Strona ima više značenja:
 Strona (Bijela)
 Strona (Novara)
 Strona (Verbano-Kuzio-Osola)